Креспіне́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 550 км на південь від Парижа, 80 км на північний схід від Тулузи, 14 км на схід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 95 осіб у працездатному віці (15-64 років) 74 були активні, 21 — неактивна (показник активності 77,9%, у 1999 році було 72,8%). З 74 активних працювали 63 особи (32 чоловіки та 31 жінка), безробітних було 11 (5 чоловіків та 6 жінок). Серед 21 неактивної 3 особи були учнями чи студентами, 12 — пенсіонерами, 6 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 68 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 163,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Креспіне на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Креспіне на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн